Ерышев — русская фамилия.

Известные носители 
 Ерышев, Василий Николаевич (1921—2008) — полковник, Герой Советского Союза (1943).
 Ерышев, Николай Павлович (1936—2004) — заслуженный художник РСФСР (1977), народный художник РСФСР (1986).
 Ерышев, Олег Петрович (род. 1933) — советский, российский кинорежиссёр.